Das Juniorinnendoppel der Australian Open 2017 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Anna Kalinskaja und Tereza Mihalíková.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

Juniorinnendoppel
2017